miniserie televisiva – macrogenere della fiction televisiva 
miniserie – formato narrativo del fumetto